Rivière Sheldrake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière Sheldrake (vattendrag i Kanada, lat 50,27, long -64,92), Québec, 
 Rivière Sheldrake (vattendrag i Kanada, lat 56,63, long -76,55), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar